Пепино:

 Пепино — плодовая культура.
 Пепино — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Пепино — деревня в Пинежском районе Архангельской области России.